Dessen ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Dessen (* 1967), US-amerikanischer Musiker (Posaune, Computer), Komponist und Hochschullehrer
 Sarah Dessen (* 1970), US-amerikanische Jugendbuchautorin